Влади́мир Ковале́вский:
 
 Ковалевский, Владимир Викторович (род. 1946) — государственный деятель и учёный.
 Ковалевский, Владимир Иванович (1848—1934) — российский государственный деятель, учёный и предприниматель.
 Ковалевский, Владимир Онуфриевич (1842—1883) — российский палеонтолог-эволюционист, книгоиздатель, муж математика С. В. Ковалевской.
 Ковалевский, Владимир Павлович (1875—1918) — статский советник, военный врач.
 Ковалевский, Владимир Петрович (род. 1949) — ректор Оренбургского государственного университета.
 Ковалевский, Владимир Серафимович (1931—2006) — советский учёный-геолог.